Goldberger, német családnév

 Goldberger, cég
 Goldberger, márkanév
 Goldberger AC, sportklub
Lásd még
 a 3101 Goldberger (ideiglenes jelöléssel 1978 GB), egy kisbolygó a Naprendszer-ben